Уполномоченный Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств является контактным лицом для переселенцы и национальных меньшинств на федеральном уровне, а также координатором и информационным центром. Уполномоченный базируется в Федеральном министерстве внутренних дел и родины.

История 
Офис был создан 28 сентября 1988 года от кабинетом Коль III в качестве Уполномоченного федерального правительства по делам переселенцев. Первым уполномоченным стал Хорст Ваффеншмидт. 20 ноября 2002 г. решением федерального правительства зона ответственности была расширена за счёт включения национальных меньшинств и переименован. По Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств Совет Европы это: Датчане в Шлезвиг-Гольштейне, Фризы в Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии, Лужичане в Бранденбургe и Саксонии а также Синти и Рома.

Владельцы офиса

Ссылки 
 Website des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten
 Уполномоченный на сайте Федеральном министерстве внутренних дел и родины Германии

Министерство внутренних дел Германии